Ahlborn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Ahlborn (1796–1857), tyskfödd landskapsmålare verksam i Italien
 Carl Ahlborn (1819–1895), tyskfödd ornamentbildhuggare verksam i Sverige
 Carl Gustaf Ahlborn (1857–1932), svensk militär
 Lea Ahlborn (1826–1897), svensk gravör

Tyska efternamn